Le nom d'Élisabeth de Saxe-Altenbourg fut porté par deux princesses européennes :
 Élisabeth de Saxe-Altenbourg (1826–1896), fille de Joseph de Saxe-Altenbourg, devenue grande-duchesse d'Oldenbourg par mariage.
 Élisabeth de Saxe-Altenbourg (1865-1927), fille de Maurice de Saxe-Altenbourg, devenue grande-duchesse de Russie par mariage.